

Musica
Uninvited – singolo di Alanis Morissette del 1998
The Uninvited – gruppo musicale statunitense

Cinema
La casa sulla scogliera (The Uninvited) – film del 1944 diretto da Lewis Allen
Uninvited – film del 1993 diretto da Michael Derek Bohusz
La casa delle luci (The Uninvited) – film televisivo del 1996 diretto da Larry Shaw
Uninvited – film del 1999 di Carlo Gabriel Nero 
The Uninvited – film sudcoreano del 2003 diretto da Lee Su-yeon
The Uninvited – film del 2009, remake statunitense del film sudcoreano del 2003 Two Sisters

Altro
Uninvited – videogioco della ICOM Simulations del 1986
Indesiderato (Uninvited) – episodio della decima stagione di Stargate SG-1